Сатурн је шеста планета у Сунчевом систему.

Појам Сатурн (вишезначна одредница) може да се односи на:
 Сатурн (бог), божанство у римској религији
 Награда Сатурн, годишња награда коју додељује Академија научне фантастике, фантастике и хорор филмова
 Обавештајни центар Сатурн, немачка војно-обавештајна служба Абвера
 Сатурн (фамилија ракета)
 Сатурн IB
 Сатурн II
 Сатурн IV
 Сатурн V (ракета-носач)
 Операција Сатурн